Карлов, Валентин Андреевич (1923—1976) — советский лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Карлов, Валентин Борисович (род. 1947) — советский и российский кларнетист, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РФ.